Fontaine Sainte-Julitte fait référence à plusieurs monuments :
 Une fontaine sur la commune d'Ambon (Morbihan)
 Une fontaine sur l'ancienne commune de Remungol (Morbihan)